De massastart vrouwen op de Nederlandse kampioenschappen schaatsen afstanden 2022 werd gereden op zondag 31 oktober 2021 in ijsstadion Thialf te Heerenveen.

Er stonden 25 vrouwen aan de start, Elise Dul en Esmee Visser startten uiteindelijk niet. 

Titelverdediger was Irene Schouten, die haar titel prolongeerde, door met teamgenoot Marijke Groenewoud in de laatste ronde net voor het peloton uit te sprinten.

Uitslag 

vrouwen massastart
2022